Johann Frischmuth ist der Name folgender Personen:

* Johann Frischmuth (Orientalist) (1619–1687), deutscher Orientalist 
 Johann Frischmuth (Schauspieler) (1741–1790), deutscher Schauspieler und Komponist